Михаэ́ли () — ивритская фамилия.

Известные носители 
 Михаэли, Авраам (род. 1957) — израильский политик, депутат кнессета.
 Михаэли, Анастасия (род. 1975) — израильский политик, депутат кнессета.
  (род. 1946) — немецкий учёный в области технологии полимерных материалов.
 Михаэли, Дэни (род. 1969) — американский сценарист и продюсер.
 Михаэли, Мерав (род. 1966) — израильская журналистка и политик.
 Михаэли, Ривка (род. 1938) — израильская актриса и телеведущая.
 Михаэли, Ури (1900—1976) — государственный и общественный деятель, один из основателей гражданской авиации в Эрец-Исраэль.
  (1928—2009) — израильская актриса.

См. также 
 Микаэли